Cave signifie caverne en anglais (le sens est donc différent du mot français cave).
 The Cave est un opéra multimédia en trois actes de Steve Reich et Beryl Korot (1994).
 La Crypte (The Cave) est un film américain réalisé par Bruce Hunt, sorti en 2005.
 The Cave est un pub à Carleton College aux États-Unis
 The Cave, un jeu vidéo sorti en 2013.
The Cave, est un film documentaire syrien produit en 2019.